Ehlvest ist der Familienname folgender Personen:
 Jaan Ehlvest (* 1962), estnisch-US-amerikanischer Schachspieler
 Jüri Ehlvest (1967–2006), estnischer Schriftsteller